Příjmení Polišenský nosí více významných osobností:

 Antonín Polišenský (1911–1965) – český a československý právník a politik
 Josef Polišenský (1915–2001) – český historik a pedagog
 Miroslav Polišenský (* 1920) – český ekonom a publicista
 Lucie Polišenská (* 1986) – česká divadelní, televizní a filmová herečka

Reference